Rejon bieriozowski lub berezowski (ros. Берёзовский район) – nazwa kilku jednostek podziału administracyjnego w Rosji, na Białorusi i Ukrainie: 
 Rejon bieriozowski w Chanty-Mansyjskim OA-Jugrze (Rosja)
 Rejon bieriozowski w Kraju Krasnojarskim (Rosja)
 Rejon bereski (berezowski) w obwodzie brzeskim (Białoruś)
 Rejon berezowski (Ukraina)